Pokvarena Mašta i prljave strasti (Imaginação Depravada e Paixão Suja, em sérvio) é o segundo álbum da banda de rock Riblja Čorba. Foi lançado em 1981.

Faixas 
 Srećan put pišo moja mala 
 Nemoj srećo, nemoj danas 
 Vidiš da sam gadan, kad sam tebe gladan 
 Vrlo, vrlo zadovoljan tip 
 Neke su žene pratile vojnike
 Ostaću slobodan 
 Hajde sestro slatka 
 Lak muškarac 
 Dva dinara, druže 
 Evo ti za taksi 
 Rekla je

Ligações externas 
 Pokvarena mašta i prljave strasti na página oficial da banda

Álbuns de rock
Álbuns de 1981